Jméno a příjmení Petr Soukup má více nositelů:

 Petr Soukup (básník) (* 1987) – český hudební a reklamní textař, básník
 Petr Soukup (ekonom) (* 1943) – český ekonom, vysokoškolský pedagog
 Petr Soukup (fotbalista) (* 1987) – český fotbalový útočník
 Petr Soukup (režisér) (* 1951) – český televizní režisér
 Petr Soukup (sociolog) (* 1976) – český sociolog